Altgersdorf ist der Name folgender Orte:

 Alt-Gersdorf, Ortsteil von Neugersdorf bei Zittau in Sachsen
 Altgersdorf (Märkisch-Oderland), Ort im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Stary Gierałtów, (bis 1945 Altgersdorf) Ort im Landkreis Habelschwerdt, Schlesien, Polen

Siehe auch: Gersdorf (Begriffsklärung)